Stefano Denswil, né le  à Zaandam, est un footballeur néerlandais, 
Il est actuellement au poste de défenseur central à Trabzonspor.

Biographie

Carrière

Statistiques

Statistiques

Palmarès

En club

Ajax Amsterdam 
 Champion des Pays-Bas en 2013 et 2014
 Finaliste de la Coupe des Pays-Bas en 2014

Club Bruges KV 
 Champion de Belgique en 2016, 2018 et 2021
 Vice-champion de Belgique en 2017
 Vainqueur de la Coupe de Belgique en 2015
 Finaliste de la Coupe de Belgique en 2016
 Vainqueur de la Supercoupe de Belgique en 2016 et 2018
 Finaliste de la Supercoupe de Belgique en 2015

Trabzonspor 
 Champion de Turquie en 2022

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur néerlandais
Joueur de l'Ajax Amsterdam
Joueur du Club Bruges KV
Naissance en mai 1993
Naissance à Zaanstad
Diaspora surinamienne aux Pays-Bas